Plikatol se može odnositi na:

 Plikatol A
 Plikatol B
 Plikatol C